Ver sacrum () — многозначный термин:

 Ver sacrum (Древний Рим) — религиозный обычай у италиков и древних римлян.
 Ver Sacrum (журнал) — журнал Венского сецессиона.

См. также 
 Весна священная